Black Knight kan syfta på:

Black Knight (film) – film från 2001
Black Knight (seriefigur) – seriefigur från Marvel Comics
 Black Knight (pinballspel) – ett pinballspel från 1980
 Black Knight (raket) – en raket.
 Black Knight Mountain – ett berg i British Columbia